Черница — распространённый в Восточной Европе топоним. В ряде славянских языков имеет значения:
 Шелковица чёрная (дерево и ягоды)
 Черника (ягода)
 Хохлатая чернеть (птица семейства утиных)
 Монахиня

Населённые пункты

Белоруссия 
 Витебская область:
 Черница — деревня, Далековский сельсовет Браславского района;
 Черница — деревня, Докшицкий район;
 Черница-2 — деревня, Докшицкий район;
 Черница, речка в Докшицком районе
 Черница — деревня, Домжерицкий сельсовет Лепельского района;
 Гродненская область:
 Черница — хутор, Эйгердовский сельсовет Ивьевского района;
 Минская область:
 Черница — деревня, Околовский сельсовет Логойского района;
 Черница — деревня, Пекалинский сельсовет Смолевичского района;
 Черница — хутор, Пекалинский сельсовет Смолевичского района;
 Могилёвская область:
 Черница — деревня, Сычковский сельсовет Бобруйского района

Болгария 
 Черница — село в Бургасской области;

Молдавия 
():
 Черница — село в Григориопольском районе;
 Черница — село во Флорештском районе;

Польша 
()
 Черница — гмина, Вроцлавский повят, Нижнесилезское воеводство
 Черница — деревня, центр гмины Черница
 Черница — деревня и сельский округ в гмине Ежув-Судецкий, Еленегурский повят, Нижнесилезское воеводство
 Черница — деревня и сельский округ в гмине Добромеж, Свидницкий повят, Нижнесилезское воеводство
 Черница — деревня в гмине Брусы, Хойницкий повят, Поморское воеводство
 Черница — деревня в гмине Сташув, Сташувский повят, Свентокшиское воеводство
 Черница — деревня в гмине Гашовице, Рыбницкий повят, Силезское воеводство

Россия 
 Черница — древняя крепость в Опочецком районе Псковской области

Украина 
()
 Львовская область:
 Черница — село в Золочевском районе
 Черница — село в Стрыйском районе
 Ровненская область:
 Черница — село в Корецком районе

Реки 
 Черница, приток Баси, Витебская область
 Черница (приток Великой), Псковская область
 Черница (приток Лучосы), Смоленская и Витебская области
 Черница (приток Вятки), Кировская область
 Черница (приток Днестра), Львовская область
 Черница, приток Гнилы, Тернопольская область
 Черница (приток Березины), Витебская область
 Черница (приток Цны), Минская область
 Черница, приток Сухой, Львовская область
 Черница, приток Виштынецкого озера, Калининградская область 
 Черница, приток Малой Чёрной, Любушское воеводство
 Черница, приток Гвды, Поморское воеводство
 Черница, приток Молстовы, Западно-Поморское воеводство
 Черница, приток Реги, Западно-Поморское воеводство
 Черница — река в Даниловском районе Ярославской области

Горы 
 Черница, Восточные Судеты, Польша ()

См. также 
 Черниц
 Чернице

Примечания